Percy Williams peut désigner :
 Percy Williams (1908-1982), un athlète canadien ;
 Percy Williams (1911-1979), un des noms de plume de l'écrivain français André Duquesne, plus connu sous le nom de Peter Randa.